Il singolare del torneo di tennis Brussels Outdoor 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Werner Zirngibl che ha battuto in finale Ricardo Cano 1–6, 6–3, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 Adriano Panatta (semifinali)
 Karl Meiler (primo turno, ritiro)
 Hans Gildemeister (primo turno)
 Patrick Proisy (primo turno)

 Paolo Bertolucci (semifinali)
 Vladimír Zedník (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brussels Outdoor 1978